Па́трик Хе́ррман (; 12 февраля 1991, Иллинген, Германия) — немецкий футболист, полузащитник, играющий на позиции флангового (чаще — правого) атакующего в клубе «Боруссия (Мёнхенгладбах)».

Карьера 
Начинал заниматься футболом в команде Ухтельфанген из его округа, принадлежавшего коммуне Иллинген. После этого перешёл тренироваться в команду «Саарбрюккен», главную команду земли Саар. В 2008 году им заинтересовалась мёнхенгладбахская «Боруссия», которая также как и другие ведущие немецкие клубы искала юношей по всей Германии. Патрик отправился в академию «Гладбаха», где пробыл один год, после чего стал и игроком второй команды. Проведя до новогоднего перерыва 8 матчей за вторую команду, после него он был подключён к тренировкам с основной командой. Дебют в Бундеслиге также не заставил себя долго ждать. 16 января 2010 года он вышел на поле на 79-й минуте вместо Филипа Дамса в домашнем матче 18-го тура против «Бохума», который закончился поражением мёнхенгладбахцев со счётом 1:2. А 1 мая 2010 года он забил первый гол в Бундеслиге в гостевом матче 33 тура против «Ганновера», который закончился разгромным поражением «Боруссии» со счётом 6:1. Выйдя вместо Карима Матмура на 46-й минуте матча, на 69-й он забил гол. Всего в своём первом сезоне провёл 13 матчей.

9 июня 2010 года Патрик подписал четырёхлетний контракт с «Боруссией».

В мае 2019 года снова продлил контракт с менхенгладбахской «Боруссией» — на этот раз до июня 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль футболиста на сайте Transfermarkt

 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II